Ел Чоризо има више значења:

 Ел Чоризо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чоризо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чоризо, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чоризо, Ехидо Салтиљо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чоризо, Колонија Колорадо 1 Кампо Леон Уно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чоризо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Чоризо, Фамилија Торес (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чоризо (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чоризо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Чоризо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чоризо, Ел Ахуско (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чоризо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоризо (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику